Stržišče je lahko:

 Stržišče, Občina Sevnica
 Stržišče, Občina Tolmin